Dorsey peut désigner :

Patronyme 

 Candas Jane Dorsey (née en 1952), écrivaine canadienne de science-fiction et fantasy ;
 Jack Dorsey (né en 1976), informaticien et entrepreneur américain, cofondateur de Twitter ;
 Jimmy Dorsey (1904-1957), saxophoniste, clarinettiste et chef d'orchestre américain ;
 Joey Dorsey (né en 1983), joueur de basket-ball américain ;
 Kevin Dorsey (?), acteur et compositeur (nationalité?) ;
 Lee Dorsey (1926-1986), chanteur de rhythm and blues américain ;
 Rebecca Lee Dorsey (1859-1954), médecin américaine ;
 Thomas A. Dorsey (1899-1993), compositeur, pianiste et chanteur de gospel américain ;
 Tim Dorsey (né en 1961), romancier et un journaliste américain ;
 Tommy Dorsey (1905-1956), tromboniste, trompettiste et chef d'orchestre américain ;
 Tony Dorsey (né en 1970), joueur de basket-ball américain ;
 Tyler Dorsey (né en 1996), joueur de basket-ball greco-américain.

Toponyme 
 Dorsey, ville du Maryland.

Autres 
 Yves Dorsey, entreprise française de prêt-à-porter masculin.